asztalos, foglalkozás
 Asztalos, régi magyar családnév